Der Kanton Saint-Malo-de-la-Lande war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Coutances, im Département Manche und in der Region Basse-Normandie; sein Hauptort war Saint-Malo-de-la-Lande, Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1998 bis 2015 (wiedergewählt 2004) Érick Beaufils.

Der Kanton war 99 km² groß und hatte (1999) 9.007 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 91 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 13 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Saintmalodelalande
Aufgelöst 2015